Pseudotyrannochthonius — род псевдоскорпионов из семейства Pseudotyrannochthoniidae подотряда Epiocheirata.

Насчитывает 23 вида. Ареал современных представителей рода сильно разорван, что, вероятно, отражает их аллопатрическое видообразование в древности. Они встречаются в Чили, Австралии, Восточной Азии и на западе США.

Виды 
Род включает следующие виды:
 Pseudotyrannochthonius australiensis Beier, 1966	 
 Pseudotyrannochthonius bornemisszai Beier, 1966	 
 Pseudotyrannochthonius cheni Gao, Y. Zhang and Fe. Zhang, 2016	 
 Pseudotyrannochthonius dentifer (Morikawa, 1970)	 
 Pseudotyrannochthonius eberhardi Harms and Harvey, 2013	 
 Pseudotyrannochthonius giganteus Beier, 1971	 
 Pseudotyrannochthonius gigas Beier, 1969	 
 Pseudotyrannochthonius gracilis Benedict and Malcolm, 1970	 
 Pseudotyrannochthonius hamiltonsmithi Beier, 1968	 
 Pseudotyrannochthonius incognitus (R. O. Schuster, 1966)	 
 Pseudotyrannochthonius jonesi (J. C. Chamberlin, 1962)	 
 Pseudotyrannochthonius kobayashii (Morikawa, 1956)	 
 Pseudotyrannochthonius kubotai (Morikawa, 1954)	 
 Pseudotyrannochthonius leichhardti Harms, 2013	 
 Pseudotyrannochthonius octospinosus Beier, 1930	 
 Pseudotyrannochthonius queenslandicus Beier, 1969	 
 Pseudotyrannochthonius rossi Beier, 1964	 
 Pseudotyrannochthonius silvestrii (Ellingsen, 1905)	 
 Pseudotyrannochthonius solitarius (Hoff, 1951)	 
 Pseudotyrannochthonius tasmanicus Dartnall, 1970	 
 Pseudotyrannochthonius typhlus Dartnall, 1970	 
 Pseudotyrannochthonius undecimclavatus (Morikawa, 1956)	 
 Pseudotyrannochthonius utahensis Muchmore, 1967

Примечания 

Ложноскорпионы